Kiana (zangeres), Nederlands zangeres.
 Kiana (Alaska), plaats in de Amerikaanse staat Alaska.